Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Medellin 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Cuevas e Horacio Zeballos che hanno battuto in finale Santiago González e Bruno Soares 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (Campioni)
 Leonardo Mayer /  Eduardo Schwank (primo turno)

 Bart Beks /  Franco Ferreiro (quarti di finale)
 André Ghem /  Caio Zampieri (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Medellin 2007